Аэтий () — персонаж древнегреческой мифологии. Сын Анфа. Правил в области Трезена. Переименовал Антию () в Посидонию (). Построил храм Зевса Сотера. В его землю пришли Трезен и Питфей, и стало три царя. Много лет спустя потомки Аэтия отправились из Трезена и основали в Карии Галикарнас и Минд.

Примечания 

Герои древнегреческих мифов
Мифы Арголиды